Troškovi proizvodnje energije iz vjetra i sunca su posljednjih godina postali konkurentni onim troškovima za proizvodnju energije iz fosilnih goriva, što je rezultiralo povećanju kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije. U nekim zemljama je već jeftinije proizvoditi električnu energiju iz fotonaponskih panela nego iz ugljena. Procjenjuje se da će za 10 godina, proizvodnja električne energije iz fotonaponskih panela biti najjeftiniji oblik proizvodnje električne energije u gotovo cijelom svijetu.  Cijena po ugrađenom vatu past će s 1,14 dolara na 73 centi, te su cijene solarnih panela od 2009. godine pale za 62% jer je pojeftinjenje kredita banaka dovelo proizvodne kapacitete na rekordne razine. Radna mjesta u proizvodnji električne energije iz solarnih izvora će u budućnosti nastaviti rasti, te će se povećati i ulaganja u obnovljive izvore energije, koja su u 2017. godini bila za 5 milijardi dolara veća od onih 2016. godine.

Popis država prema udjelu energije sunca u ukupnoj potrošnji električne energije

Izvori 

Sunčeva energija
Sunčeva energija